Aziatisch kampioenschap voetbal 1984 (hoofdtoernooi)
 Aziatisch kampioenschap voetbal 1984 (kwalificatie)